Charles Picquenard (1873-1940), conseiller d'État, haut fonctionnaire du ministère du Travail, Commandeur de la Légion d'honneur.
 Charles Armand Picquenard (1872-1940), médecin, botaniste et écrivain français.